Die Copa México 1974/75 war die 32. Austragung des Fußball-Pokalwettbewerbs seit Einführung des Profifußballs in Mexiko. Teilnahmeberechtigt waren die 20 Mannschaften, die in der Saison 1974/75 in der höchsten Spielklasse vertreten waren. Pokalsieger wurde zum bisher einzigen Mal überhaupt die Mannschaft der UNAM Pumas.

Modus 
Das Turnier wurde komplett in Gruppenbegegnungen ausgetragen. In der Vorrunde gab es vier Gruppen, die aus jeweils fünf Mannschaften bestanden. Die Mannschaften innerhalb derselben Gruppe trafen je zweimal aufeinander. Die vier Gruppensieger qualifizierten sich für die Endrundengruppe, in der ebenfalls alle Mannschaften in je einem Heim- und Auswärtsspiel gegeneinander antraten.

Vorrunde 
Die Begegnungen der Vorrunde wurden zwischen dem 7. August 1974 und dem 20. April 1975 ausgetragen.

Gruppe 1

Kreuztabelle

Tabelle

Gruppe 2

Kreuztabelle

Tabelle

Gruppe 3

Kreuztabelle

Tabelle

Gruppe 4

Kreuztabelle

Tabelle

Finalrunde 
Die Finalrunde begann am 2. Juli 1975 mit der Begegnung zwischen UDEG und UNAM (0:1) und endete am 20. Juli 1975 mit der Partie zwischen UNAM und América (0:0). Vor dem letzten Spiel stand UNAM bereits als Turniersieger fest, weil am Tag zuvor der ärgste Verfolger UDEG mit 0:3 bei Atlético Español verloren hatte. Insofern wurde UNAM quasi „kampflos“ Pokalsieger.

Endrundengruppe

Kreuztabelle

Tabelle 

Zum Kader des Pokalsiegers U.N.A.M. gehörten unter anderem die folgenden Spieler:

Tor: Rubén Montoya, Horacio Sánchez – Abwehr: Genaro Bermúdez, Rubén Medina, Miguel Mejía Barón, Héctor Sanabria, Arturo Vázquez Ayala – Mittelfeld: Hernán Cabalceta, Spencer Coelho, Leonardo Cuéllar, Ladislao Domínguez, Carlos „Sobuca“ García, José Luis López, Bora Milutinović – Angriff: Evanivaldo Castro; Trainer: Árpád Fekete.

Siehe auch 
 Copa México

Quellen 
 Mexico - List of Cup Winners bei RSSSF
 Daten gemäß dem Statistikarchiv von Erik Francisco Lugo (RSSSF Mexiko)

Einzelnachweise 

1974
Fußballsaison 1974/75